Ripberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ripberger (* 1987), deutscher Kulturmanager
 Peer Mia Ripberger (* 1987), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Ripperger